El término Higher Than the Sun —en español: ‘Más arriba que el Sol’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Higher Than the Sun», canción de Primal Scream (1991);
 «Higher Than the Sun», canción de Keane (2013).